John Downer ist der Name folgender Personen:

* John Downer (Reiter) (John Walter Downer; 1881–1977), amerikanischer Reiter 
 John Downer (Designer) (* 1951), amerikanischer Designer und Typograf 
 John Downer (Dokumentarfilmer) (* 1952), britischer Dokumentarfilmer
 John William Downer (1843–1915), australischer Politiker